Zúrich, Zürich (en alemán) o Zurich (otros idiomas), es la ciudad más grande de Suiza. Puede también hacer referencia a:

Lugares

Suiza 
 Cantón de Zúrich, cantón suizo del cual la ciudad es la capital
 Distrito de Zúrich
 Aeropuerto Internacional de Zúrich
 Lago de Zúrich, lago en Suiza

Estados Unidos 
 Zurich (California)
 Zurich (Kansas)
 Zurich (Montana)
 Zurich (Nueva York), en el Condado de Wayne
 Lake Zurich (Illinois), ciudad en Illinois

Otros 
Zurich (Ontario), Canadá
Zurich (Friesland), Países Bajos

Organizaciones 
 Universidad de Zúrich
 Escuela Politécnica Federal de Zúrich
 Zurich Insurance Group, una compañía de seguros y gestión de riesgos
 FC Zürich, club de fútbol

Otros usos 
 Antigua Guerra de Zúrich
 Biblia de Zúrich, una traducción de la Biblia históricamente basada en la traducción de Ulrich Zwingli
 Alemán de Zúrich, dialecto del alemán hablado en el cantón suizo
 Número de Zúrich, o Número de Wolf, una medida de la actividad de las manchas solares
 Torneo de Zúrich, torneo profesional de tenis de la WTA